Павел Табаков:
 Табаков, Павел Анатольевич (род. 1978) — украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик.
 Табаков, Павел Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.
 Табаков, Павел Олегович (род. 1995) — российский актёр.